A magyar női labdarúgó-bajnokság másodosztályában 2007–2008-ban tizenhat csapat küzdött a bajnoki címért. A bajnoki címet a Győri Dózsa szerezte meg és jutott az NB I-be a második helyezett Nagykutas csapatával együtt.

A bajnokság csapatai

Végeredmény 

|}

Kereszttáblázat

Fordulók

Vezetőedzők

A góllövőlista élmezőnye

Jegyzetek

Források 
 RSSSF - Hungary (Women) 2007/08
 Futballévkönyv 2008, Aréna 2000 Kiadó, Budapest, 2008, ISSN 1585-2172
 

Magyar 2
Magyar 2
Magyar női labdarúgó-bajnokságok